Angelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Angelsen (* 1935), norwegischer Politiker (Sp)
 Tonje Angelsen (* 1990), norwegische Hochspringerin
 Trine Angelsen (* 1965), norwegische Schriftstellerin